Karwacki est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1965), homme politique canadien de la Saskatchewan
 (née en 1991), joueuse de curling canadienne

Toponyme

Wyrąb Karwacki, village du voïvodie de Mazovie

Homonymie de patronyme